Kozy ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Kozy (Piotrków)
 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Kozy
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Kozy (Czarna Dąbrówka) (Kose, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Kozy (Dobrzany) (Kashagen, Kreis Saatzig/Pommern)